Gough kan som auktorsförkortning betyda:

 Lewis Henry Gough
 F.J. Gough

Robotskapade auktorsförkortningar